NGC 6995 ist der südlichste Teil des Cirrusnebels im Sternbild Schwan. NGC 6995 hat eine Helligkeit von +7,00 mag und einen Durchmesser von 12 Bogenminuten.

Koordinaten (Äquinoktium J2000.0)
Rektaszension: 20h 57m 06.00s   
Deklination: +31° 13' 00.0"

Weblinks 
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen 

Individueller astronomischer Nebel
Schwan (Sternbild)